Amphoe Phanat Nikhom (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Chonburi. Die Provinz Chonburi liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Amphoe sind im Uhrzeigersinn von Osten aus:  die Amphoe Ko Chan, Bo Thong, Ban Bueng und Phan Thong in der Provinz Chonburi sowie die Amphoe Ban Pho und Plaeng Yao in der Provinz Chachoengsao.

Geschichte 
Die Gegend war bereits vor Jahrtausenden besiedelt, wie Ausgrabungen in Nong Nor und Khok Phanom Di gezeigt haben.
Phanat Nikhom selbst ist eine alte Ansiedlung, die bis zurück zum Reich der Khmer datiert werden kann. Archäologen fanden Ruinen einer Stadtbefestigung im Landkreis. In der Rattanakosin-Periode gründete König Nang Klao (Rama III.) Im Jahr 1828 die Stadt (Mueang) Phanat Nikhom. Im Jahr 1904 wurde sie von König Chulalongkorn (Rama V.) zu einem Landkreis der Provinz Chonburi gemacht.

Archäologie 
 Nong Nor – archäologischer Fundplatz in der Schwemmlandebene des Flusses Bang Pakong,
 Khok Phanom Di – archäologischer Fundplatz etwa 14 km nördlich von Nong Nor.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phanat Nikhom ist in 20 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 185 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Phanat Nikhom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phanat Nikhom.

Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kut Ngong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kut Ngong.
 Hua Thanon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hua Thanon.
 Mon Nang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mon Nang.

Außerdem gibt es 16 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Na Phrathat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Phrathat.
 Wat Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Luang.
 Ban Soet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Soet.
 Na Roek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Roek.
 Sa Si Liam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sa Si Liam.
 Wat Bot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Bot.
 Tha Kham (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Kham.
 Nong Prue (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Prue.
 Nong Khayat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Khayat.
 Thung Khwang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thung Khwang.
 Nong Hiang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Hiang.
 Na Wang Hin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Wang Hin.
 Ban Chang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Chang.
 Khok Phlo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Phlo.
 Rai Lak Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rai Lak Thong.
 Na Matum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Matum.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Phanat Nikhom von amphoe.com (in Thai)

Ban Bueng